Пётр Васильевич Троицкий (29 января (10 февраля) 1889 — 13 января 1938) — псаломщик, канонизирован Русской православной церковью как мученик.

Биография 
Родился в селе Макшеево Коломенского уезда Московской губернии в семье диакона Василия Троицкого. Окончил духовное училище и поступил в Московскую духовную семинарию, где по семейным обстоятельствам проучился один год.

С 1915 года Пётр Троицкий служил псаломщиком в храме в своём селе. 

3 ноября 1937 года был арестован по обвинению в антисоветской агитации среди жителей села. 17 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Петра Троицкого к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 

Умер 13 января 1938 года и был похоронен в неизвестной могиле недалеко от города Медвежьегорска в Карелии.

Причислен к лику святых Русской православной церкви в 2000 году.

Ссылки 
 Мученик Петр (Троицкий) // Фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви»

П
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Православные мученики
Канонизированные в XX веке
Похороненные в Медвежьегорском районе